Аиса:

 Аиса —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.
 Аиса, Патрик (род. 1994) — папуанский футболист.